

Geografia

 Fleet –  villaggio e parrocchia civile del Dorset (Inghilterra)
 Fleet – cittadina dell'Hampshire (Inghilterra)
 Fleet – Lincolnshire (Inghilterra)
 Fleet – fiume

Altro 
James Fleet – attore inglese